Jméno a otčestvo Jóhann Guðmundsson má více nositelů:

 Jóhann Berg Guðmundsson (* 1990), islandský fotbalový útočník
 Jóhann Birnir Guðmundsson (* 1977), islandský fotbalový záložník